Alonso de Fonseca ou Alfonso de Fonseca peut faire référence à :
 Alonso de Fonseca, (1418 - 1473), évêque d'Ávila et archevêque de Séville ;
 Alonso de Fonseca y Acevedo ou Alonso II de Fonseca (? - 1512), archevêque de Saint-Jacques de Compostelle ;
 Alonso de Fonseca y Ulloa ou Alonso III de Fonseca, (1476 - 1534),  fils d'Alonso de Fonseca y Acevedo, archevêque de Saint-Jacques de Compostelle et de Tolède ;
 Alonso Ulloa de Fonseca Quijada ou Alonso de Fonseca Quijada (?; 1505), évêque d'Ávila, Cuenca et Osma.

Voir aussi